Ла́рго (, «длинный»):

Топоним 
  — город в округе Пинеллас, штата Флорида, США.
  — город в округе Принс-Джорджес, штата Мэриленд, США; пригород Вашингтона.
 Ларго-дель-Сур — остров в архипелаге Лос-Канарреос в Карибском море у юго-западного побережья Кубы.

Имя, фамилия 
 Ларго — мужское имя испанского происхождения.
 Ларго Кабальеро, Франсиско (1869—1946) — испанский политик-синдикалист.

Прочее 
 Ларго — архитектурный ансамбль из трех зданий в сталинском стиле в центре Софии, Болгария.
 «Ларго» (2001—2003) — канадский приключенческий телесериал снятый по комиксам Жанна Фанфрама и Филиппа Франка.
 Ларго-Кагульский 191-й пехотный полк — полк Русской императорской армии времён Первой мировой войны.
 Ларго-Таун-Сентер — конечная эстакадная пересадочная станция Вашингтонгского метро на Синей и Серебряной линиях.
 9 × 23 мм Ларго — патрон центрального воспламенения, созданный в 1901 году для использования в пистолете Bergmann-Bayard.

Largo 
 Largo — обозначение темпа и характера в музыке.
 Nissan Largo — модель микроавтобуса, расширенная модификация кузова C23 Nissan Serena, 1992—1998, и кузова C22 Nissan Vanette.

См. также 
 Ки-Ларго
 Ларго Винч
 Ларга